Als Kathedrale von Minsk werden bezeichnet
 die Heilig-Geist-Kathedrale des weißrussischen Exarchats der russisch-orthodoxen Kirche
 die römisch-katholische Mariä-Namen-Kathedrale
 In westlichen Übersetzungen oft ebenfalls als Kathedrale bezeichnet wird die 2006 vollendete orthodoxe Allerheiligenkirche (weißruss. Царква Ўсіх Святых) in Minsk, die vor allem als nationale Gedenkstätte dient, jedoch nicht Bischofskirche ist.